Existuje více sakrálních staveb v různých vesnicích, obcích, městysech a městech, pojmenovaných Kaple svatého Bartoloměje:
 Kaple svatého Bartoloměje (Chodovlice): je kaple na návsi v obci Chodovlice, okres Litoměřice, Ústecký kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Hodkovičky): je kaple z roku 1890, u Modřanské ulice v Hodkovičkách, Praha.
 Kaple svatého Bartoloměje (Holásky): je kaple v městské čtvrti Holásky, Brno, Jihomoravský kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Kníničky): je kaple ve vesnici Kníničky, která je částí obce Drahanovice, okres Olomouc, Olomoucký kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Lipovka): je kaple (někdy označovaná jako filiální kostel) ve městě Rychnov nad Kněžnou, místní část Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Marketa): je kaple v obci Písečné, část Marketa, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
 Kaple svatého Bartoloměje (Medlov): je kaple ve vesnici Medlov, která je částí obce Zborovice, okres Kroměříž, Zlínský kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Mešovice): je kaple ve vesnici Mešovice, která je částí obce Uherčice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Milence): je kaple ve vesnici Milence, která je částí městyse Dešenice, okres Klatovy, Plzeňský kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Nová Ves): je kaple v obci Nová Ves, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Pazderna): je kaple v osadě Pazderna (Tuchoměřice), Tuchoměřice, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Pořín): je kaple ve vesnici Pořín, která je částí obce Dolní Hořice, okres Tábor, Jihočeský kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Příštpo): je kaple v obci Příštpo u Jaroměřic nad Rokytnou, okres Třebíč, Kraj Vysočina.
 Kaple svatého Bartoloměje (Svéradice): je kaple v obci Svéradice, okres Klatovy, Plzeňský kraj.
 Kaple svatého Bartoloměje (Zvonovice): je kaple ve vesnici Zvonovice, která je částí obce Rostěnice-Zvonovice,  okres Vyškov, Jihomoravský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno